Soko J-22 Orao –  aereo da attacco al suolo e ricognizione
 Orao – computer jugoslavo